Moise Poida (Vanuatu, 2 de abril de 1978) é um futebolista de Vanuatu (atacante) que joga atualmente pelo Tafea Football Club e pela seleção de Vanuatu . Poida participou dos Jogos do Pacífico Sul de 2007 marcando gols contra Samoa e Samoa Americana. Ele foi parte do Tafea Football Club , que conquistou o vice-campeonato no Campeonato de Clubes da Oceania 2004-05.

Ligações externas
Player profile on www.national-football-teams.com
Oceania Champions Cup statistic on rsssf.com

Futebolistas de Vanuatu